Кико́ин — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Кикоин, Абрам Константинович (Кушелевич, 1914—1999) — советский и российский физик, брат И. К. Кикоина.
 Кикоин, Жак (известный как Жак Янкель, род. 1920) — французский художник, сын Мишеля Кикоина.
  (род. 1946) — французский режиссёр и прродюсер.
 Кикоин, Исаак Константинович (Кушелевич, 1908—1984) — советский физик-экспериментатор, академик АН СССР (1953), дважды Герой Социалистического Труда (1951, 1978), лауреат Ленинской, Сталинских и Государственных премий СССР.
 Кикоин, Константин Абрамович (1945—2016) — российский и израильский физик-теоретик, профессор Тель-Авивского университета, сын А. К. Кикоина.
 Кикоин, Михаил Иосифович (1898—1982) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кикоин, Мишель (Михель Перецович) (1892—1968) — французский художник «Парижской школы».